Brandrud er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Andreas Brandrud (1868−1957) - norsk kirkehistoriker
 John Brandrud (1921−1994) − norsk universitetsbibliotekar
 Marius Dybwad Brandrud (født 1976) − svensk fotograf

Efternavne